Straße 61 steht für:

 Cesta I. triedy 61, Straße in der Slowakei
 Djúpvegur, Straße in Island